Sant'Ursicino è un nome che si riferisce a vari personaggi ricordati come santi dalla Chiesa cattolica:
 Sant'Ursicino di Pavia (†216), vescovo di Pavia, celebrato il 21 giugno;
 Sant'Ursicino di Ravenna († III secolo), medico italiano e martire, festeggiato il 28 aprile;
 Sant'Ursicino di Nicomedia (†304), tribuno, martire a Nicomedia, celebrato il 14 agosto;
 Ursicino di Brescia († 347), vescovo di Brescia e santo italiano, festeggiato il 1º dicembre;
 Sant'Ursicino (356-387), vescovo di Sens, nella Francia Settentrionale;
 Ursicino del Giura († 625), missionario irlandese, trasferitosi in Svizzera, festeggiato il 20 dicembre;
 Sant'Ursicino († 760), vescovo di Coira, in Svizzera.